FND est un sigle qui peut désigner :
 forme normale disjonctive, une normalisation d'une expression logique qui est une disjonction de clauses conjonctives ;
 , un parti politique en République centrafricaine.